аль-Кураши́ (), иногда: Курайши́/Горейши () — нисба, указывающая на принадлежность её носителя к арабскому племени Курайш.

 Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб аль-Кураши — отец пророка Мухаммеда и сын Абд аль-Мутталиба.
 Мухаммад ибн Абдуллах аль-Кураши — исламский пророк.
 Абу Бакр аль-Кураши — первый праведный халиф, сподвижник и один из тестей Мухаммада.
 Умар ибн аль-Хаттаб аль-Кураши — второй праведный халиф (634—644), выдающийся государственный деятель.
 Али ибн Абу Талиб аль-Кураши — четвёртый праведный халиф (656—661) и первый имам в учении шиитов.
 Укба ибн Нафи аль-Кураши — военачальник и государственный деятель Арабского Халифата, завоеватель Магриба в Северной Африке.
 Амр ибн аль-Ас аль-Кураши — арабский полководец и политический деятель.
 Ибн ан-Нафис аль-Кураши (1210 или 1213—1288) — учёный мамлюкского Султаната Египта из Сирии.
 Абуль-Фарадж аль-Кураши аль-Исфахани — арабский писатель, учёный, музыкант.
 Зинат Курайши — афганский врач-гинеколог и Первая леди Афганистана с 22 декабря 2001 года по 29 сентября 2014 года.
 Абу Бакр аль-Багдади — лидер Исламского государства.
 Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши — лидер Исламского государства с 31 октября 2019 по 3 февраля 2022 года.